19 шахматная олимпиада проходила с 5 по 27 сентября 1970 года в городке Зиген (Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

Поскольку в гостиницах Зигена не хватало номеров для 350 участников и многочисленных гостей XIX Олимпиады, большинство команд разместились в гостиницах и пансионатах соседних городов, откуда их автобусами привозили к игровому помещению «Зигерландхалле». Главный зал вмещал 2500 зрителей. Столько же могло уместиться и на верхнем этаже и в других небольших помещениях. В одном из них был оборудован пресс-центр, который ежедневно выпускал бюллетени турнира.

Рядом с пресс-центром, в зале, на восьми досках с помощью проекционных аппаратов демонстрировались центральные партии тура. В фойе возле турнирного зала были размещены различные службы — почта, стенды информации и сувениров, витрины с разнообразными комплектами шахматных фигур. Здесь же известная издательская фирма К. Ратмана из Гамбурга представила стенд многочисленной шахматной литературы, где можно было заказать любой экземпляр, даже архивный, и получить его за деньги в течение двух суток.

Игровой зал во время полуфиналов был разделен на 6, а в финале — на 5 прямоугольников, предназначенных для каждой турнирной группы. Прямоугольные игровые манежи отгораживались от публики низким барьером, что давало возможность зрителям следить за игрой на расстоянии 1,5 м от шахматных досок.

Регламент 
Свои шахматные команды на олимпиаду направило рекордное число стран — 64. Однако поскольку организаторы уже задолго до начала турнира с целью экономии средств остановилась на цифре 60, четыре команды, в частности сильная команда Аргентины, оказались среди зрителей. Аргентинскую команду выручили панамцы, которые уступили ей своё место. Трём другим командам — Франции, Венесуэлы и Эквадора — было отказано из-за несвоевременной подачи заявок.

Утром 5 сентября главный судья турнира X. де Гра-аф (Голландия) провёл жеребьевки в полуфиналах. Жеребьевке предшествовало разделение команд-участниц на полуфинальные группы. В Зигене эту задачу впервые выполнял компьютер. Компьютер расставил 55 команд по ранжиру, остальным командам — Новой Зеландии, Родезии, Японии, Виргинским островам и островам Гернси — было предложено самим назвать свой порядковый номер в общем списке команд. Таким образом, был составлен окончательный список команд, после чего они были разделены на полуфиналы по уже известному «ключу». Список начинался шестью сильнейшими командами: СССР, Югославии, США, Венгрии, Аргентины и Болгарии, которые и возглавили каждый из шести полуфиналов.

Во всех шести полуфиналах играло по 10 команд. По две команды — победительницы полуфиналов — составляли главный финал А. В остальных четырёх финалах разыгрывались места с 13-го по 60-е. В Зигене действовало правило зачисления результатов полуфинальных поединков в финале.

Составы команд 
Сборная СССР прибыла в Зиген в таком же составе, который одержал победу в Лугано. На этот раз её возглавлял новый чемпион мира Спасский. По пять гроссмейстеров имели команды Югославии и США. Состав венгерской команды помолодел. Запасным в команде появился 18-летний Рибли. Команду Аргентины возглавил 60-летний Найдорф, а датскую — Б. Ларсен.

Финал «А» 
СССР

Спасский, Петросян, Корчной, Полугаевский, Смыслов, Геллер

Венгрия

Портиш, Лендьел, Билек, Форинтош, Чом, Рибли

Югославия

Глигорич, Ивков, Матулович, Матанович, Парма, Минич

США

Фишер, Решевский, Эванс, Бенко, Ломбарди, Меднис

Чехословакия

Горт, Филип, Янса, Смейкал, Пршибыл, Ф. Блатный

ФРГ

Унцикер, Шмид, Дарга, Хехт, Морлок, Клундт

Болгария

Бобоцов, Трингов, Падевский, Л. Попов, Радулов, Коларов

Аргентина

Найдорф, Панно, Хул. Болбочан, Кинтерос, Рубинетти, К. Хуарес

ГДР

Ульман, Малих, Либерт, Хеннингс, Цинн, Баумбах

Румыния

Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Унгуряну, Митителу, Э. Райхер

Канада

Дэн. Яновский, Саттлс, Вранешич, Витт, Эймос, Фюштер

Испания

Помар, Диес дель Корраль, Торан, Медина, Кальво, Бельон

Финал «B»

Израиль 
Ш. Каган, Крайдман, Перетц, У. Геллер, Гельфер, Блейман

Польша 
Костро, Дода, Я. Адамский, В. Шмидт, Беднарский, Филипович

Австралия 
Браун, М. Фуллер, Хэмилтон, Шоу, С. Пурди, Кошницкий

Финал «C»

Англия 
Пенроуз, Кин, Хартстон, П. Ли, Уайтли, Корден

Филиппины 
Наранья, Э. Торре, Р. Родригес, Э. де Кастро, Лобигас, Эстимо

Исландия 
Сигурьонссон, Й. Кристинссон, Торбергссон, Магнуссон, Солмундарсон, Ангантиссон

Финал «D»

Швейцария 
Ломбард, Шауфельбергер, Геребен, Холер, Хусс, Кастанья

Албания 
Пустина, Дураку, Виля, Адьями, Омари, Кончи

Перу 
О. Родригес, Сумар, Киньонес, Х. Васкес, К. Эспиноса, Э. Миранда

Финал «E»

Новая Зеландия 
Сарапу, Вейд, Б. Андерсон, К. Эванс, А. Керр, Ю. Грин

Родезия 
Доннелли, Хоуп, Л. Фокс, Лампитт, Беннетт, Леви

Турция 
Ибрахимоглу, Биляп, Узман, Нукту, Озтюрк, Гюнсав

Полуфиналы 
В первом полуфинале команда СССР подтвердила свой класс, одержав победы во всех девяти матчах. Второе место уверенно заняли испанцы.

Группа А

Группа В 
Во втором полуфинале уверенно победила команда Югославии. Югославы также получили лучший результат (31,5) среди полуфиналов. До этого ни одной команде в полуфиналах олимпиад не удавалось превзойти результат команды СССР.

Группа С 
В третьем полуфинале на две путевки претендовали команды США, ГДР и Голландии. Победу одержала команда ГДР, обыграв американцев со счетом 2,5:1,5.

Группа D 
Победителем полуфинала, несмотря на поражения в матчах с венграми и датчанами, стала команда Румынии.

Группа Е

Группа F

Финалы 
Вечером 14 сентября прошла жеребьевка всех пяти финалов. Борьба за титул чемпиона мира была чрезвычайно острой и напряженной, что было обусловлено как общим выравниванием класса игры ведущих команд, так и исключительно хорошей формой венгерских и югославских шахматистов.

О выравнивании силы игры ведущих команд свидетельствует тот факт, что в главном финале самый крупный счет (3,5:0,5) был зафиксирован лишь трижды: СССР — Канада, Чехия — Канада и США — Болгария, а максимальных побед вообще не было.

Финал А

Финал В 
Со старта лидерство захватила команда Израиля. Второе место заняли поляки. Большого прогресса достигла команда Австралии, которая стала 15-й. Особенно отличился молодой Уолтер Браун на 1-й доске (+10-1 = 8).

Финал С 
В финале С протяжении всего турнира лидировала команда Англии. В последнем туре англичане потерпели поражение от бразильцев, но это не помешало им опередить филиппинцев (второе место) на 2,5 очка.

Финал D 
В финале D со старта вперед вышли команды Перу и Ирландии. Они лидировали до 5-го тура, после чего их опередила сборная Швейцарии, которая удерживала лидерство самого конца турнира.

Финал Е 
В финале Е победила с большим отрывом команда Новой Зеландии.

Закрытие 
Торжественное закрытие турнира состоялось 26 сентября. Почетный гость XIX Олимпиады, президент ФРГ Густав Хейнеман, вручил капитану команды СССР Паулю Кересу золотой Кубок ФИДЕ, а членам команды — золотые медали, серебряные — венгерским шахматистам, бронзовые — югославам. Затем состоялась Церемония вручения двух индивидуальных призов. Первый приз за победу на 1-й доске был вручён чемпиону мира Борису Спасскому. Обладателем второго приза — за самую красивую партию XIX Олимпиады — стал Лотар Шмид (ФРГ) за победу над австрийцем Кинцелем в полуфинале.

Одновременно с XIX Олимпиадой в конференцзале гостиницы «Кайзергартен» состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ФИДЕ, на котором был избран новый, третий в истории организации, президент ФИДЕ. Им стал 69-летний Макс Эйве (Голландия). Делегаты конгресса выразили благодарность Фольке Рогарду, который находился на этом посту 21 год, и утвердили его почетным президентом ФИДЕ. На этом конгрессе гроссмейстерских званий были удостоены шахматисты СССР Анатолий Карпов и Бухути Гургенидзе, а также Уолтер Браун из Австралии.

Источники 
 
 Olimpbase 

Шахматные олимпиады
1970 год в шахматах
Спорт в Германии в 1970 году
Сентябрь 1970 года
Зиген
Международные соревнования по шахматам в Германии
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии